Дистриб'ютор:
 Дистриб'ютор торговий — фірма або агент промислового підприємства, які здійснюють реалізацію продукції й виступають як торговці за договором на основі угоди про право на продаж в окремому регіоні.
 Кінодистриб'ютор — дистриб'ютор кінопродукції.

Див. також 
 Дистрибуція (значення)